Kathedrale Saint-Jean ist der Name folgender Kirchen in Frankreich:

Kathedrale von Aire
Kathedrale von Belley
Kathedrale von Besançon
Kathedrale von Lyon
Kathedrale von Perpignan